Боб Голдгем (,  12 травня 1922, Джорджтаун —  6 вересня 1991, Торонто) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1938 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Чикаго Блек Гокс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 716 матчів у НХЛ, включаючи 66 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1942, 1947.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Детройт Ред-Вінгс» — 1952, 1954, 1955.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1947, 1949, 1950, 1952, 1954, 1955.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти АХЛ‎
Американські спортивні коментатори